Filip Mihaljević ist der Name folgender Personen:

* Filip Mihaljević (Fußballspieler) (* 1992), kroatischer Fußballspieler
 Filip Mihaljević (Leichtathlet) (* 1994), kroatischer Kugelstoßer